Таврический национальный университет (ТНУ) имени В. И. Вернадского () — первое высшее учебное заведение Крыма, основанное в 1918 году в Симферополе.

История 

Идея открытия Таврического университета возникла ещё в начале прошлого века. Инициатором стал член Государственного Совета Соломон Крым, выступивший  года на заседании экстренной сессии Таврического губернского земского собрания с докладом о «неотложности открытия высшего учебного заведения в Таврической губернии». Впоследствии С. С. Крым являлся постоянным членом и председателем Попечительского совета университета, жертвуя личные средства для его становления.

В формировании университета принимали участие многие научные центры. Но особая роль здесь принадлежит Киевскому университету Святого Владимира, который в мае 1918 года открыл своё отделение в Ялте и направил сюда большую группу профессоров. Среди них были М. В. Довнар-Запольский, Р. И. Гельвиг, С. М. Богданов, Л. И. Кордыш, В. Г. Коренчевский, Э. А. Мейер, С. О. Коляндык, Г. А. Семека-Максимович и др. Первым ректором Таврического университета стал Роман Гельвиг.

Уже к осени 1918 г. Таврический университет был полностью укомплектован преподавателями высшей квалификации. К этому времени в Крым переехали всемирно известные учёные: академики Н. И. Андрусов, В. И. Палладин, В. А. Обручев, П. П. Сушкин и др.

В конце сентября все службы Ялтинского отделения были переведены в Симферополь, а 14 октября состоялось торжественное открытие Таврического университета как самостоятельного учреждения.

В годы гражданской междоусобицы университету выпало стать главным научным центром всего региона. Академик В. И. Вернадский, возглавивший его в октябре 1920 г., отмечал, что тогда Таврический университет «представлял собой одну из самых сильных научных школ в стране». Здесь работали семь академиков (Н. И. Андрусов, М. М. Богословский, В. И. Вернадский, К. Г. Воблый, Д. А. Граве, А. Э. Кесслер, В. А. Обручев), четыре член-корреспондента (Д. В. Айналов, Н. К. Гудзий, И. А. Линиченко, Е. В. Петухов), свыше 100 профессоров (некоторые из них затем стали академиками и член-корреспондентами: Г. Н. Высоцкий, В. М. Гордон, Н. С. Кошляков, Е. Н. Павловский, Н. И. Палиенко, О. Л. Струве, Ф. В. Тарановский, Ф. Г. Яновский, Д. В. Синицын, Б. В. Чобан-Заде и др.).

Таврический университет просуществовал два с половиной года и в январе 1921 г. был переименован в Крымский университет им. М. В. Фрунзе.

Эта реорганизация не была единственной в его судьбе. Уже в 1925 г. он станет Крымским государственным педагогическим институтом им. М. В. Фрунзе и только в 1972 году — Симферопольским государственным университетом им. М. В. Фрунзе.

С августа 1999 года наступил новый ответственный этап в жизни университета. Указом Президента Украины ему был присвоен статус национального и возвращено первоначальное название — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского.

В октябре 2001 года был издан Указ Президента Украины, которым университету предоставлен статус самоуправляемого (автономного) высшего учебного заведения. На это время такой статус имели только два авторитетных вуза страны — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого.

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило университету рейтинговый класс «Е».

Переименования 
Официальные названия по году переименования:
 1918 — Таврический университет
 1921 — Крымский университет имени М. В. Фрунзе.
 1925 — Крымский государственный педагогический институт имени М. В. Фрунзе.
 1972 — Симферопольский государственный университет имени М. В. Фрунзе.
 1999 — Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского.

После аннексии Крыма Россией 

Украинские власти, не признающие аннексии Крыма Россией, организовали переезд Таврического национального университета имени В. И. Вернадского в Киев в середине 2016 года; ректором украинского университета стал профессор В. П. Казарин. В начале 2018 года в заведении обучалось около 5000 человек. Около 25 процентов студентов из Крыма, и чуть менее 30 процентов из Донбасса. Остальные из разных регионов Украины. 

После аннексии российские власти в январе 2015 года создали Крымский федеральный университет, закрыв семь украинских университетов и колледжей и пять исследовательских центров. По оценкам ректора Таврического национального университета Владимира Казарина, с 76 000 обучающихся до аннексии Крыма университет потерял 50 000 человек за три года, в том числе 20 000 студентов, которые уехали на материк. Многие преподаватели уехали в Россию, материковую Украину, или за границу.

Руководство 
Ректоры (директоры) по году избрания или назначения:

 1918 − Гельвиг, Роман Иванович
 1920 − Вернадский, Владимир Иванович
 1921 − Байков, Александр Александрович
 1923 − Салазкин, Сергей Сергеевич
 1925 − Бобрышев, Сергей Тихонович
 1927 − Вейсберг, Григорий Петрович
 1930 − Бауман, Николай Ксаверьевич
 1930 − Щепотьев, Александр Львович
 1932 − Шумин, Асан Усеинович
 1934 − Бекиров, Мустафа Эбубекирович
 1937 − Степанов А. Н.
 1938 − Словатенко, Николай Константинович 
 1938 − Шагин, Николай Алексеевич
 1938 − Куликовский, Василий Васильевич
 1941 − Боровский, Владимир Максимович
 1945 − Чубуков, Яков Арсеньевич
 1947 − Попов, Иннокентий Иванович
 1952 − Киселёв, Александр Николаевич
 1956 − Новиков, Василий Константинович
 1960 − Переход, Александр Фёдорович
 1977 − Апостолов, Леонид Георгиевич
 1985 − Шеин, Александр Георгиевич
 1988 − Сидякин, Вячеслав Григорьевич
 1999 − Багров, Николай Васильевич

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (Симферополь)
 Сайт Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (Киев)

 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
Объекты, названные в честь Михаила Фрунзе